Dietzel ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Dietzel (1902–1993) deutscher Chemiker und Direktor des Max-Planck-Instituts
 Amund Dietzel (1891–1974), US-amerikanischer Tätowierer
 Carl Franz Dietzel (1820–1876), deutscher Lehrer, Philosoph und Autor
 Elroy Dietzel (1936–1990), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Gottfried Heinrich Dietzel (1827–1907), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 Gustav Dietzel (1827–1864), deutscher Hochschullehrer
 Heinrich Dietzel (1857–1935), deutscher Sozioökonom und Hochschullehrer
 Irmgard Dietzel-Meyer (* 1954), deutsche Biochemikerin und Hochschullehrerin

 Kurt Dietzel (1912–2002), deutscher Mediziner
 Lois Fisher-Dietzel (* 1940), deutsch-amerikanische Buchautorin
 Richard Dietzel (1892–1962), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Roman Dietzel (* 1990), deutscher Snookerspieler
 Theo Dietzel (1926–2014), deutscher Maler
 Volker Dietzel (* 1955), deutscher Regisseur und Autor
 Werner Dietzel (* 1936), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Wilhelm Dietzel (* 1948), deutscher Politiker

Siehe auch:
 Diezel
 Ditzel